Петрушина:

 Петрушина, Татьяна Сергеевна (род. 1990) — российская баскетболистка, выступает в амплуа атакующего защитника.
 Петрушина коса — небольшая узкая песчаная коса, расположенная на побережье Азовского моря, в Таганрогском заливе